est le mot anglais équivalent au français . Le nom Discovery peut lui désigner :

Navires 
 , le nom de différents vaisseaux de la Royal Navy ayant mené des expéditions d'exploration au cours du s :
 HMS Discovery, navire qui accompagnait le HMS Resolution du capitaine James Cook lors de son troisième voyage d'exploration de 1776 à 1780,
 HMS Discovery, commandé par le capitaine George Vancouver lors de son voyage d'exploration de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord de 1791 à 1794,
 HMS Discovery, commandé par le capitaine George Nares, entreprit un voyage d'exploration de l'est de l'Arctique de 1875 à 1876 ;
 Le RSS Discovery, un ancien navire d'exploration polaire britannique devenue musée ;
 Expédition Discovery, expédition britannique en Antarctique de 1901 de Robert Falcon Scott, tient son nom du navire éponyme chargée de la transporter ;
 Le Discovery , l'un des trois bateaux qui a amené en 1607 les colons anglais qui fondèrent la colonie de Jamestown en Virginie. Il participa les années suivantes avec Henry Hudson puis William Baffin à la recherche du passage du Nord-Ouest ;
 Le Discovery II est sa réplique construite en 1956 ;
 Le MV Discovery est un navire de croisière.

Spatial 
 la navette spatiale Discovery, nommée d'après le HMS Discovery de James Cook ;
 le programme Discovery: un programme spatial américain ;
 le USSC Discovery One, vaisseau spatial dans le roman et le film 2001, l'Odyssée de l'espace (1968, Stanley Kubrick).

Toponymie 
 La presqu'île de la Discovery, située au nord des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises

Santé 
 Discovery, un essai clinique d'évaluation de l’effet de différents traitements sur les patients atteints de la maladie à coronavirus 2019, émanant de l'essai Solidarity de l'OMS.

Cinéma 
  ;

Télévision 
 Star Trek: Discovery est une série américaine.

Musique 
 Discovery est un album de musique de Mike Oldfield ;
 Discovery est un album de musique du groupe Daft Punk ;
 Discovery est un album de musique du groupe Electric Light Orchestra ;
 Discovery est un groupe indie du clavietiste Rostam Batmanglij (Vampire Weekend), et du chanteur du groupe Ra Ra Riot, Wes Miles ;
 Discovery est un coffret sorti en septembre 2011, regroupant tous les albums studio de Pink Floyd.

Divers 
 le Discovery, un modèle automobile de Land Rover ;
 Discovery, un groupe de médias de masse américain, éditeur de chaînes télévisuelles thématiques
 Discovery Channel, une chaîne de télévision américaine dont il existe plusieurs déclinaisons internationales ;
 Discovery Channel, chaîne de télévision canadienne spécialisée de catégorie A en langue anglaise créée le  ;
 Discovery Channel (France), version française de la chaîne américaine.
 Discovery, une variété de pommier ;
 Discovery, technique en procédure civile de production forcée des pièces par l'adversaire, en particulier aux États-Unis ;

Voir aussi 

 
 Équipe cycliste Discovery Channel